Лоспалос () — город и подрайон на востоке Восточного Тимора. Является административным центром района Лаутен.

География 
Расположен в 150 км к востоку от столицы страны, города Дили.

Население 
Население подрайона Лоспалос по данным на 2010 год составляет 29 236 человек; по данным на 2004 год оно составляло 25 417 человек. Наиболее распространённый язык населения — фаталуку. Средний возраст населения — 17,1 лет. Площадь подрайона составляет 623,93 км².

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Восточного Тимора